Prima ediție a World Combat Games s-a desfășurat între 28 august și 4 septembrie 2010 la Beijing în China. 1108 de sportivi din 96 de țări au participat în cadrul a 12 sporturi: box, judo, jujutsu, karate, kendo, kickboxing, lupte, Muay Thai, sambo, sumo, taekwondo, și wushu.

Tabloul medaliilor

2010 în sport
2010 în China
World Combat Games